Léchelle (Pas-de-Calais)
 Léchelle (Seine-et-Marne)
ook:
 L'Échelle, Ardennes
 L'Échelle-Saint-Aurin,  Somme